Смит (, редко Smyth, ) — одна из самых распространённых английских фамилий (самая распространённая в США, Австралии, Канаде, Англии и Шотландии).

По данным 2014 года, фамилия Смит (Smith, без учёта Smyth) занимала 126-е место по распространённости в мире: её носили 4 557 322 человека.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Фамилия

А 
 
 Смит, Адриан (род. 1936) — американский баскетболист.
 Смит, Аксель (род. 1986) — шведский шахматист, гроссмейстер (2016).
 
 Смит, Аланна (род. 1996) — австралийская баскетболистка.
 
 Смит, Алексис (1921—1993) — американская актриса.
 Смит, Али (род. 1962) — шотландская писательница.
 
 Смит, Альфред (1873—1944) — губернатор штата Нью-Йорк.
 Смит, Альфред Холланд (1863—1924) — американский железнодорожный чиновник.
 Смит, Анна (род. 1988) — британская теннисистка.
 Смит, Арей (1907—1970) — нидерландский боксёр, выступавший в лёгкой весовой категории.
 Смит, Ариагнер (род. 1998) — никарагуанский футболист.
 Смит, Арнолд Керк (1850—1927) — английский футболист, священник.
 Смит, Арт (1899—1973) — американский актёр кино, театра и телевидения.

Б 
 Смит, Барри (род. 1950) — американский хоккейный тренер.
  (род. 1952) — американский философ.
 Смит, Барри (род. 1961) — американский хоккейный тренер.
 Смит, Бастер (также известный как «Профессор Смит»; 1904—1991) — американский чернокожий альт-саксофонист, наставник Чарли Паркера.
 Смит, Бен (род. 1988) — профессиональный американский хоккеист, нападающий команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».
 Смит, Бенджамин Ли (1828—1913) — английский путешественник.
 Смит, Бесси (1894—1937) — американская блюзовая певица.
 Смит, Билл (1928—2018) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 
 Смит, Бинго (род. 1946) — американский баскетболист.
 Смит, Боб (1879—1950) — американский врач и общественный деятель, один из основателей первого сообщества Анонимных Алкоголиков.
 
 
 
 Смит, Брент (род. 1978) — вокалист и автор песен американской рок-группы Shinedown.
 Смит, Брикс (род. 1962) — американская рок-исполнительница, певица.
 
 Смит, Брэд (род. 1994) — австралийский футболист, защитник.
 Смит, Брюс (род. до 1977) — британский музыкант, барабанщик.
 Смит, Бубба (1945—2011) — американский актёр и спортсмен.

В 
 Смит, В. (? — ?) — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Смит, Вера (1912—1976) — английский экономист.
 Смит, Вера — канадская фигуристка-одиночница середины XX века.
 Смит, Вернон (род. 1927) — американский экономист.
 Смит, Вивиан (род. 1951) — новозеландская шахматистка.
 Смит, Вилли (1886—1982) — английский игрок в снукер и английский бильярд.
 Смит, Вилли (род. 1992) — южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Смит, Вим (1904—1979) — нидерландский футболист.
 Смит, Виола (1912—2020) — американская барабанщица.

Г 
 Смит, Гай Н. (1939—2020) — английский автор беллетристики ужаса.
 
 Смит, Гарри — канадский рестлер, известный под именем Дейви Бой Смит-младший.
 Смит, Гарт (род. 1969) — канадский кёрлингист.
  (род. 1955) — басист группы Buzzcocks.
 
 Смит, Герберт (1890—1978) — английский авиаконструктор начала XX века.
 Смит, Герберт (1877—1951) — английский футболист начала XX века.
 Смит, Глэдис Луиза (псевдоним Мэри Пикфорд; 1892—1979) — кино- и театральная актриса канадского происхождения.
 
 Смит, Гордон (род. 1952) — американский политик, сенатор США от штата Орегон.
 Смит, Графтон Эллиот (1871—1937) — британский анатом и египтолог.
 Смит, Грег (1931—2016) — американский хоровой дирижёр и композитор.
 Смит, Грег (род. 1963) — американский бас-гитарист и вокалист.
 
 Смит, Густавус Вудсон (1821—1896) — американский военный, участник американо-мексиканской войны.
 Смит, Гэвин (1968—2019) — канадский профессиональный игрок в покер.
 Смит, Гюстав (1826—1896) — канадский органист и музыкальный критик.

Д 
 Смит, Даллас (род. 1941) — канадский хоккеист, двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз».
 Смит, Даниэль (род. 1971) — канадский политик.
 Смит, Деанна (род. 1980) — австралийская баскетболистка.
 Смит, Девонтей (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Смит, Дейви Бой (1962—2002) — британский рестлер.
 Смит, Деннис (род. 1997) — американский баскетболист.
 Смит, Делия (род. 1941) — английский повар и телеведущая.
 Смит, Джавани (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Смит, Джаред Гейдж (1866—1925) — американский ботаник и агроном.
 Смит, Джедедайя (1799—1831) — американский первопроходец, охотник, траппер, торговец и картограф.
 Смит, Джастис (род. 1995) — американский актёр.
 Смит, Джастус (1922—2013) — американский гребец.
 Смит, Джей Ар (род. 1985) — американский баскетболист.
 Смит, Джейден (род. 1998) — американский актёр.
 Смит, Джейлен (род. 2000) — американский баскетболист.
 Смит, Джейми (известен под псевдонимом Jamie xx; род. 1988) — британский диджей.
 Смит, Джеймс (архитектор) (1645—1731) — шотландский архитектор, один из основателей палладианской архитектуры в Великобритании.
 Смит, Джеймс (поэт) (1775–1839) – британский поэт.
 Смит, Джейн Элизабет (более известна как Джейн Дже́нсен; род. 1963) — американская разработчица компьютерных игр.
 
 
 Смит, Джеки (род. 1962) — министр внутренних дел Великобритании.
 
 Смит, Джеремия (ум. 1675) — офицер Королевского флота Англии.
 Смит, Джеррит (1797—1874) — американский государственный деятель, реформатор, аболиционист, филантроп.
  (род. 1960) — американский карикатурист, автор серии комиксов «Bone».
 Смит, Джилли (1933—2016) — британская поэтесса, музыкант и актриса, сооснователь и участник коллективов Gong, Mother Gong и Planet Gong.
 Смит, Джим (1940—2019) — английский футболист и тренер.
 Смит, Джимми (1925—2005) — американский джазовый органист.
 
 Смит, Джозеф (1682—1770) — дипломат, британский консул в Венеции, антиквар, коллекционер произведений искусства и меценат.
 Смит, Джозеф (1805—1844) — американский религиозный деятель.
 Смит, Джозеф Линдон (1863—1950) — американский художник.
 Смит, Джозеф Филдинг (1838—1918) — шестой пророк и президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, племянник Джозефа Смита и Джозефа Филдинга.
 
 Смит, Джон-Патрик (род. 1989) — австралийский теннисист.
 Смит, Джонатан (род. 1961) — американский гребец.
 Смит, Джонте (род. 1994) — бермудский футболист.
 
 
 Смит, Джош (род. 1985) — американский баскетболист.
 Смит, Джулиан (род. 1971) — британский политик.
 Смит, Джун Эдит (Джун Мансфилд Миллер; 1902—1979) — вторая жена известного американского писателя Генри Миллера.
 Смит, Дигби (род. 1935) — британский военный историк.
 
 Смит, Дион (род. 1993) — новозеландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 
 Смит, Дмитрий Вячеславович (род. 1977) — российский киберспортсмен. Сооснователь и президент Федерации компьютерного спорта России.
 Смит, Дональд (1820—1914) — британский и канадский предприниматель, политик, дипломат и филантроп.
 Смит, Дороти Джун (более известна как Джун Винсент; 1920—2008) — американская актриса.
 
 
 Смит, Дэниел Рудольф (род. 1954) — намибийский дипломат.
 Смит, Дэнни (род. 1973) — канадский актёр.

Е 
 Смит, Евгения (1899—1997) — американская художница, выдававшая себя за Великую княжну Анастасию Николаевну, дочь Николая II.

Ж 
 Смит, Жаклин (род. 1945) — американская актриса.

З 
 Смит, Заир (род. 1999) — американский баскетболист.
 Смит, Зак (род. 1988) — канадский хоккеист.
 Смит, Зэди (род. 1975) — английская писательница.

И 
 Смит, Иоганн Якоб (1867—1947) — голландский ботаник.
 Смит, Ирв (род. 1971) — игрок в американский футбол.
 Смит, Ирв (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Смит, Ирвин (род. 1967) — игрок в американский и канадский футбол.
 Смит, Иш (род. 1988) — американский баскетболист.
 Смит, Ише (род. 1978) — американский боксёр-профессионал.

Й 
 Смит, Йоп (1903—1991) — нидерландский футболист.
 Смит, Йосеф (1836—1929) — голландский художник-анималист.

К 
 Смит, Каван (род. 1970) — канадский актёр.
 Смит, Кайл (род. 1992) — шотландский кёрлингист.
 Смит, Каллум (род. 1990) — британский боксёр-профессионал.
 Смит, Карен (род. 1968) — австралийская баскетболистка.
 Смит, Карим (род. 1985) — американский и тринидадский футболист.
 Смит, Карл (1927—2010) — американский певец в стиле кантри.
 Смит, Карл (шашист) (1921—1992) — американский шашист.
 Смит, Катарина — английская писательница и актриса.
 
 Смит, Кейден (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Смит, Кейси (род. 1990) — ирландская певица.
 Смит, Кейт (1907—1986) — американская певица.
 Смит, Келлита (род. 1969) — американская актриса и комик, наиболее известная благодаря ролям в телевизионных ситкомах.
 Смит, Кеннет Рэй (1930—1999) — американский шахматист.
 Смит, Кенни (род. 1965) — американский баскетболист.
 Смит, Кент (полное имя Фрэнк Кент Смит; 1907—1985) — американский актёр.
 Смит, Керр (род. 1972) — американский актёр.
 Смит, Керри (1953—2011) — новозеландская актриса, теле- и радиоведущая.
 Смит, Керсти (род. 1994) — шотландская футболистка.
 Смит, Кертвуд (род. 1943) — американский актёр.
 Смит, Кик (1911—1974) — нидерландский футболист, тренер.
 Смит, Кики (род. 1954) — современная американская (США) художница, скульптор и график.
 Смит, Кили (1928—2017) — американская джазовая певица.
 Смит, Кили Шэй (род. 1963) — американская актриса, журналистка, телеведущая и писательница.
 
 
 Смит, Кларк Эштон (1893—1961) — американский поэт и писатель, художник, скульптор.
 Смит, Колум (род. 1992) — британский лыжник.
 Смит, Констанс (Флоренс) (1785—1829) — жена британского дипломата, предмет страсти лорда Байрона.
 Смит, Константайн (1859—1924) — американский юрист и политик, 10-й генеральный прокурор Небраски.
 Смит, Конрад (род. 1981) — новозеландский регбист.
 Смит, Конрад (род. 1981) — тринидадский футболист.
 Смит, Констанс (1928—2003) — английская и американская киноактриса ирландского происхождения.
 Смит, Кори Майкл (род. 1986) — американский актёр театра и кино.
 
 Смит, Кристен (1785—1816) — норвежский врач и ботаник.
 Смит, Кристи Линн — американская актриса.
 Смит, Кристофер (род. 1970) — британский кинорежиссёр и сценарист, получивший известность как автор триллеров и фильмов ужасов.
  (род. 1942) — британский физик.
 Смит, Крэйг (род. 1989) — американский профессиональный хоккеист.
 Смит, Куини (1898—1978) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Смит, Курт (род. 1961) — английский рок-музыкант.
 Смит, Кэй (в замуж. Цинк, 1961—2022) — канадская кёрлингистка.
 
 Смит, Кэмерон (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Смит, Кэти (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.

Л 
 Смит, Лайман Брэдфорд (1904—1997) — американский ботаник.
 
 Смит, Лейн (1936—2005) — американский актёр.
 Смит, Лемуэль (род. 1941) — американский серийный убийца.
 
 Смит, Леонард (1894—1947) — американский кинооператор.
 Смит, Лестер (1829—1891) — генерал Британской армии, губернатор Гибралтара.
 Смит, Лиам (род. 1988) — британский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBO (2015—) в первой средней весовой категории.
 Смит, Лиз (1921—2016) — британская актриса.
 Смит, Лиза Джейн (род. 1965) — американская писательница.
 Смит, Линда (1958—2006) — английская актриса, комедиантка и сценарист.
 Смит, Линн (род. 1987) — американская горнолыжница.
 Смит, Лоис (род. 1930) — американская актриса.
 Смит, Лоис (1929—2011) — канадская балерина.
 Смит, Лорен Ли (род. 1980) — канадская актриса.
 Смит, Луис (род. 1989) — британский гимнаст, трёхкратный призёр летних Олимпийских игр.

М 
 Смит, Магнус (1869—1934) — канадский шахматист исландского происхождения.
 
 Смит, Майя (род. 1994) — британская актриса.
 Смит, Макила (род. 1982) — канадская актриса.
 Смит, Маллекс (род. 1993) — американский бейсболист.
 Смит, Малкольм (1946—2001) — британский трубач.
 Смит, Маргарит Диана Фрэнсис (более известна как Пегги Найт; 1920—2004) — британская и французская разведчица, агент Управления специальных операций.
 Смит, Мария Энн (1799—1870) — австралийский плодовод.
 
 
 Смит, Меган — канадская певица, автор песен и гитаристка.
 Смит, Мими (1903—1991) — тётка по материнской линии и опекунша Джона Леннона.
 Смит, Мишель (род. 1969) — ирландская пловчиха.
 Смит, Мишель Мэри (род. 1967) ― игрок в софтбол, подающая.
 Смит, Мишель Рэй (род. 1974) — американская актриса.
 Смит, Морис (род. 1980) — ямайский легкоатлет-многоборец.
 Смит, Мортон (1915—1991) — американский историк-антиковед, специалист по библеистике.
 Смит, Мэгги (род. 1934) — английская актриса.
 Смит, Мэй Абель (1906—1994) — правнучка королевы Виктории, Принцесса Мей Текская.
 Смит, Мэл (1952—2013) — американский комедийный актёр и режиссёр.
 Смит, Мэми (имя при рождении Мэми Робинсон; 1883—1946) — американская певица.
 Смит, Мэри Рассел (1842—1878) — американская художница.
 Смит, Мэтт (род. 1982) — британский актёр.
 Смит, Мэтью (1879—1959) — английский художник-постимпрессионист.
 Смит, Мэттью (род. 1999) — валлийский футболист.

Н 
 Смит, Налисса (род. 2000) — американская баскетболистка.
 
 Смит, Нолан (род. 1988) — американский баскетболист.

О 
 Смит, Обри (1863—1948) — американский актёр.
 Смит, Оливер Принс (1893—1977) — генерал морской пехоты США, ветеран Второй мировой и Корейской войн.
 Смит, Оуэн (род. 1970) — британский политик.

П 
 Смит, Патрик Джон (род. 1932) — американский музыкальный критик и музыковед.
 Смит, Патти (род. 1946) — американская рок-певица и поэт.
 Смит, Перри Эдвард (1928—1965) — американский массовый убийца.
 Смит, Питер (1943—2020) — английский прелат Римско-католической церкви.
 Смит, Питер (род. 1964) — шотландский кёрлингист.
 
 Смит, Поп (1856—1927) — американский и канадский бейсболист.
 Смит, Престон (1912—2003) — американский политик, 40-й губернатор штата Техас.

Р 
 Смит, Райан (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Смит, Раймонд (род. 1944) — американский военный деятель, контр-адмирал ВМС США в отставке.
 Смит, Расс (род. 1991) — американский баскетболист.
 Смит, Реджинальд (1903—1963) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион Зимних Олимпийских игр 1924 года в Шамони.
 Смит, Рейли (род. 1991) — профессиональный канадский хоккеист, младший брат хоккеиста Брендана Смита.
 Смит, Роберт (род. 1959) — лидер группы The Cure.
 Смит, Роберт (1757—1842) — американский политик, второй министр военно-морских сил США (1801—1809) и шестой Госсекретарь США (1809—1811).
  (1909—1980) — шотландский математик и физик.
 Смит, Роберт Уэйн (род. 1956) — новозеландский шахматист.
 Смит, Роджер (1932—2017) — американский актёр и сценарист.
 
 Смит, Рой (род. 1990) — коста-риканский футболист.
 Смит, Ронда (род. 1973) — американская баскетболистка.
 Смит, Ронни Рей (род. 1949) — американский спринтер.
 Смит, Рут (1913—1958) — фарерская художница и график.
 Смит, Рэйчел (род. 1985) — американская фотомодель.
 
 Смит, Рютгер (род. 1981) — нидерландский легкоатлет.

С 
 
 Смит, Самуэль — гвинейский футболист, полузащитник.
 Смит, Сара Кристин (род. 1971) — американская актриса, танцовщица и певица.
 Смит, Седрик (род 1943) — канадский актёр, писатель и музыкант.
 Смит, Сесиль (1908—1997) — канадская фигуристка.
 Смит, Сид (1925—2004) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий.
 
 Смит, Сильвия (род. 1986) — нидерландская футболистка.
 Смит, Сирил Стэнли (1903—1992) — английский и американский металлург и историк физики.
 Смит, Скотт (род. 1965) — американский писатель и сценарист.
 Смит, Скотт (род. 1992) — шотландский футболист.
 Смит, Соня (род. 1972) — американская актриса.
  (род. 1986) — австралийская ватерполистка.
 Смит, Спенсер (род. 1981) — барабанщик американской рок-группы Panic! At the Disco и один из её основателей.
 
 Смит, Стивен Фрэнсис (1860—1928) — канадский шахматист.
 Смит, Стиви (1902—1971) — английская поэтесса.
 Смит, Стокпорт — английский футболист.
 Смит, Стэн (род. 1946) — американский теннисист, победитель 90 турниров в одиночном и парном разряде.
 Смит, Сэм (род. 1992) — английский автор-исполнитель.
 Смит, Сэмия (род. 1982) — английская актриса.
 Смит, Сэмми (1929—1976) — североирландский политик и профсоюзный деятель, активист Ассоциации обороны Ольстера.
 Смит, Сэмюэль Харрисон (1808—1844) — младший брат Джозефа Смита, один из лидеров движения мормонов на начальном этапе.

Т 
 Смит, Тай (род. 2000) — канадский хоккеист.
 Смит, Тайрон (род. 1984) — бермудский легкоатлет.
 Смит, Танджела (род. 1977) — американская баскетболистка и тренер.
 Смит, Тара (род. 1961) — американский философ.
 Смит, Тара Эллин (более известна под псевдонимом Тейлор Хейз; род. 1975) — американская порноактриса.
 Смит, Таша (род. 1971) — американская актриса.
 Смит, Тейт (род. 1981) — австралийский гребец-байдарочник.
 Смит, Теобальд (1859—1934) — американский эпидемиолог, патолог и ветеринар.
 Смит, Терри (род. 1971) — американский боксёр-профессионал.
 Смит, Тимоти Саймон (более известен под фамилией Рот; род. 1961) — британский актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер.
 
 
 
 Смит, Тони (1912—1980) — американский скульптор-минималист, архитектор.
  (род. 1982) — американский музыкант.
 
 Смит, Триша (род. 1957) — канадская гребчиха, спортивный функционер.

У 
 Смит, Уилбур (1933—2021) — южноафриканский писатель, автор историко-авантюрных книг.
 Смит, Уилл (род. 1968) — американский актёр и музыкант.
 Смит, Уиллоу (род. 2000) — американская актриса.
 Смит, Уиллоуби (1828—1873) — английский инженер-электрик.
 Смит, Уилсон (1856—1929) — американский композитор.
 
 Смит, Уитни (1940—2016) — американский флаговед.
 Смит, Уолтер (1948—2021) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Смит, Уолтер Беделл (1895—1961) — американский военный и государственный деятель, четырёхзвёздный генерал, директор ЦРУ в 1950—1953 годах.
 Смит, Уорвик (род. 1971) — шотландский кёрлингист.
 Смит, Уортингтон Джордж (1835—1917) — британский миколог, ботанический иллюстратор и антиквар.

Ф 
 Смит, Фанни (род. 1992) — швейцарская фристайлистка, чемпионка мира
 Смит, Фанни Кокрейн (1834—1905) — одна из последних выживших тасманийских аборигенов, от которой происходят многие современные жители острова Тасмания.
 Смит, Фенвик (1949—2017) — американский флейтист.
 Смит, Фил (1952—2002) — американский баскетболист.
 Смит, Филип Морганс (1941—2004) — шотландский ботаник английского происхождения.
 Смит, Филлис (род. 1951) — американская комедийная актриса.
 Смит, Фред (1948—1994) — американский музыкант.
 Смит, Фредди (род. 1988) — американский актёр.
 Смит, Фредерик (1805—1879) — английский энтомолог.
 Смитт, Фредрик Адам (1839—1904) — шведский зоолог.
 Смит, Фредерик Уоллас (род. 1944) — американский бизнесмен; основатель, нынешний председатель совета директоров и президент компании FedEx.
 Смит, Фрейзер (род. 1971) — английский музыкант, продюсер.
 Смит, Фрэнк (1886—1954) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Смитт, Фридрих фон (1787—1865) — русский историк немецкого происхождения.

Х 
 Смит, Хайрам (1800—1844) — старший брат Джозефа Смита, один из лидеров движения мормонов в ранний период.
 Смит, Хамилтон (род. 1931) — американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1978 года.
 Смит, Хано (род. 1981) — бермудский футболист.
 Смит, Харви (род. 1966) — американский геймдизайнер.
 Смит, Харви Кит (1936—2012) — американский хоровой дирижёр и органист.
 Смит, Харли Квинн (род. 1999) — американская актриса и музыкант.
 Смит, Харри (1889—1971) — шведский ботаник, путешественник по Китаю, специалист по семейству Горечавковые.
 Смит, Хедрик (род. 1933) — американский журналист, публицист, корреспондент и редактор-издатель «Нью-Йорк Таймс».
 Смит, Хелен (настоящее имя Катерина-Элиза Мюллер; 1861—1929) — швейцарская художница, представительница Ар Брют, спиритистка и медиум.
 Смит, Хенк (1924—2006) — нидерландский футболист.
 Смит, Хизер (род. 1972) — канадская кёрлингистка.
 Смит, Хизер Рене (род. 1987) — американская актриса и фотомодель.
 Смит, Хиллари (род. 1957) — американская актриса.
 Смит, Хлоя (род. 1982) — британский политик.
 Смит, Ховард (1936—2014) — американский журналист и режиссёр
 Смит, Холланд (1882—1967) — генерал Корпуса морской пехоты США.
 Смит, Хорас (1808—1893) — американский оружейник, один из двух основателей и совладелец компании Smith & Wesson.
 Смит, Хэл (1930—2020) — американский бейсболист.

Ч 
 Смит, Чад (род. 1961) — американский рок-музыкант, ударник рок-групп Red Hot Chili Peppers и Chickenfoot.
 Смит, Чак (1927—2013) — основатель протестантской церкви Часовня на Голгофе.
 
 
 Смит, Чес (? — ?) — американский музыкант.

Ш 
 Смит, Шай (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 
 Смит, Шейфер Чимер (более известен как Ни-Йо; род. 1979) — обладатель трёх премий Грэмми, американский певец, автор песен, продюсер, актёр, филантроп.
 Смит, Шеридан (род. 1981) — британская актриса театра и телевидения.
 Смит, Шони (род. 1970) — американская актриса.

Э 
 
 Смит, Эдвин (1822—1906) — американский египтолог и коллекционер древностей.
 Смит, Эдмунд Кирби (1824—1893) — американский офицер, участник Гражданской войны в США.
 Смит, Эдриан (род. 1944) — американский архитектор.
 Смит, Эдриан (род. 1957) — гитарист британской хэви-метал группы Iron Maiden.
 
 Смит, Элайджа (1912—1991) — политический деятель территории Юкон, борец за права коренных народов Юкона.
  (1801—1857) — исследователь Библии XIX века, географ и археолог, вместе с Эдвардом Робинсоном создал топографическое направление библейской географии.
 Смит, Элис (1839—1884) — английский композитор.
 Смит, Эллиотт (1969—2003) — американский композитор и музыкант.
 Смит, Элмор (род. 1949) — американский баскетболист.
 
 Смит, Эндрю (1797—1872) — английский врач-хирург, зоолог и исследователь.
 Смит, Энни Лоррейн (1854—1937) — британский лихенолог.
 Смит, Энтони (род. 1988) — американский боец ММА.
 Смит, Эрвин Фринк (1854—1927) — американский фитобактериолог.
 
 Смит, Этель (1858—1944) — англичанка-композитор, одна из лидеров суфражистского движения.

Я 
 Смит, Ян (1919—2007) — премьер-министр британской колонии Южная Родезия (ныне — Зимбабве).
 Смит, Ян (1898—1954) — нидерландский футболист.
 Смит, Ян Рей (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Смит, Ярдли (род. 1964) — американская актриса.

Составные фамилии 
 Бегг-Смит, Дейл (род. 1985) — австралийский фристайлист, специализирующийся в могуле.
 Беквит-Смит, Мертон (1890—1942) — британский генерал-майор, участник мировых войн.
 Берд-Смит, Дейн (род. 1992) — австралийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км.
 Виссе-Смит, Мейбл (урождённая Мейбл Марти́на Лос; род. 1968) — принцесса Оранская-Нассау.
 Гленни-Смит, Ник (род. 1951) — английский композитор, наиболее известный благодаря саундтреку в фильме «Скала».
 Гринхоу-Смит, Дороти (1882—1965) — британская фигуристка.
 
 Дадли-Смит, Тревор (более известен как Эллестон Тревор; 1920—1995) — писатель, классик шпионского романа.
 Дункан Смит, Иан (род. 1954) — британский политик, лидер Консервативной партии в 2001-03, министр по делам труда и пенсий.
 Кавалир-Смит, Томас (1942—2021) — английский биолог-эволюционист, профессор эволюционной биологии в Оксфордском университете.
 Кингсфорд-Смит, Чарльз (1897—1935) — австралийский лётчик.
 Кинг-Смит, Дик (настоящее имя Рональд Гордон Кинг-Смит; 1922—2011) — английский детский писатель.
 Лейтон Смит, Лоуренс (1936—2013) — американский дирижёр.
 Линкольн-Смит, Эмма (род. 1985) — австралийская скелетонистка, выступающая за сборную Австралии с 2004 года.
 Листон Смит, Лонни (род. 1940) — американский музыкант, пианист, вокалист и клавишник, исполняющий фанк, соул, джаз и фьюжн.
 Макколл Смит, Александр (род. 1948) — писатель шотландского происхождения.
 Мейнард Смит, Джон (1920—2004) — английский эволюционный биолог и генетик.
 Митчелл-Смит, Илан (род. 1969) — американский актёр.
 Пинкетт-Смит, Джада (род. 1971) — американская актриса и певица.
 Пьяцци Смит, Чарлз (1819—1900) — английский астроном.
 Робертс-Смит, Бенджамин (род. 1978) — австралийский военнослужащий.
 Робертсон-Смит, Уильям (1846—1894) — шотландский востоковед, филолог, библеист, исследователь Ветхого Завета.
 Смит-Дорриен, Гораций (1858—1930) — британский военный деятель, генерал, ветеран многих колониальных войн в Африке, Англо-бурской и Первой мировой войн.
 Смит-Камерон, Джей (род. 1957) — американская актриса.
 Смит-Макфи, Коди (род. 1996) — австралийский актёр.
 Смит-Осборн, Мэдолин (род. 1957) — американская актриса.
 Смит-Роу, Имил (род. 2000) — английский футболист.
 
 Смит-Стэнли (1799—1869) — британский государственный деятель, 33-й, 36-й и 39-й премьер-министр Великобритании.
 Смит-Фалькнер, Мария Натановна (1876/1878—1968) — советский экономист.
 Смит-Шустер, Джуджу (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Смит Бриндл, Реджинальд (1917—2003) — английский композитор и автор книг по теории и истории музыки XX века.
 Смит Джонс, Мэри (1918—2008) — последняя из представителей американских индейцев южной Аляски, говорившая на языке эяк.
 Сомерс-Смит, Джон (1887—1916) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр.
 Такуэлл-Смит, Зои — австралийская актриса.
 Тёрнер-Смит, Джоди (род. 1986) — британская модель и актриса.
 Торн-Смит, Кортни (род. 1967) — американская актриса.
 Хаген-Смит, Арье Жан (1900—1977) — голландский химик и общественный деятель.
 Хадсон-Смит, Мэттью (род. 1994) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Хардинг Смит, Чарльз (1931—1997) — североирландский политик-лоялист, основатель Ассоциации обороны Ольстера.
 Хойт-Смит, Джослин (1954) — британская легкоатлетка.
 Швалбах-Смит, Дженнифер (род. 1971) — американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер и журналистка.
 Этерингтон-Смит, Реймонд (1877—1913) — британский гребец.
 Эшер-Смит, Дина (род. 1995) — британская легкоатлетка, которая специализируется в беге на короткие дистанции.

Псевдонимы 
 Смит, Анна Николь (настоящее имя Вики Линн Хоган; 1967—2007) — американская модель и актриса.
 Смит, Конни (настоящее имя Констанс Джун Мидор; род. 1941) — американская певица в стиле кантри и актриса.

Вымышленные персонажи 
 Агент Смит — персонаж кинотрилогии «Матрица».
 Анна Смит — второстепенный персонаж сказок А. М. Волкова о Волшебной стране, мать Элли и Энни.
 Джон «Ганнибал» Смит — один из главных героев телесериала «Команда „А“» и одноимённого фильма.
 Захария Смит
 Кристофер Смит, известный как одна из версий Миротворца — антигерой вселенной DC Comics.
 Либби Смит — персонаж телесериала «Остаться в живых».
 Люк Смит — протагонист британского научно-фантастического телесериала «Приключения Сары Джейн».
 Микки Смит — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Сайрус Смит — один из главных персонажей романа Жюля Верна «Таинственный остров».
 Сара Джейн Смит — персонаж телесериала «Доктор Кто» и его спин-оффа — «Приключения Сары Джейн».
 Уинстон Смит — персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984».
 Элли Смит и Энни Смит — главные героини серии книг А. М. Волкова «Волшебная страна».

Топонимы 
 
 Смит — остров в архипелаге Южные Шетландские острова
 Смит — остров в Гудзоновом заливе (Нунавут, Канада).
  — остров в Мэриленде.

Составные названия 
 Деф-Смит — административно-территориальный округ в штате Техас, США.
 Кордова Смит — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 20 километрах к юго-востоку от города Кордова (Аляска), США.
 Смит-стрит — Девятая улица — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line.
 
 Смитвилл — ряд населённых пунктов в США и Канаде.

Художественные произведения 
 «Мистер Смит едет в Вашингтон» — кинофильм режиссёра Фрэнка Капры, вышедший на экраны в 1939 году.
 
 «Смит и Джонс» — 1 эпизод 3 сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

Научно-исследовательские понятия 
 Догма Смита — один из основных тезисов классической политэкономии, по которому цена годового продукта общества исчисляется как сумма доходов всех членов общества.
 Пространство Смит — полное локально выпуклое k-пространство, обладающее неким компактом, поглощающим любое другое компактное множество.
 Числа Смита — совокупность таких составных чисел, сумма цифр которых равняется сумме цифр всех простых сомножителей этого числа с учётом кратности.

Космос 
 Смит — лунный кратер.
 Море Смита — лунное море.
 Облако Смит — газовое облако.

Прочее 
 Акт Смита — федеральный законодательный акт Соединённых Штатов Америки, признанный неконституционным в 1957 году.
 Колледж Смит — частный женский гуманитарный колледж, расположенный в Нортгемптоне, штат Массачусетс.
 Эскадренные миноносцы типа «Смит» — серия из пяти эскадренных миноносцев, построенных для ВМС США в 1908—1910 годах и прослуживших до 1919 года.
 Якорь Смита — кованый якорь без штока, применяемый в британском флоте.

См. также 
 
 
 
 
 
 «Смит Сахалин» — судно для обслуживания морских добывающих платформ.
 Мемориальная премия Эдварда Э. Смита — премия в области фантастической литературы, присуждаемая с 1966 года Американской научно-фантастической ассоциацией.
 Бобби Смит Трофи — ежегодный приз, вручаемый игрокам Хоккейной лиги Онтарио.
 Папирус Эдвина Смита — один из наиболее важных медицинских текстов Древнего Египта.
 Премии Адама Смита — ряд экономических премий, вручаемых в различных странах различными организациями.
 Чтения Адама Смита — общественно-политический форум, посвящённый политическим и экономическим свободам.

Примечания